Kryptodrakon é um gênero fóssil de pterossauro da subordem Pterodactyloidea do Jurássico Superior da China. A espécie-tipo é denominada Kryptodrakon progenitor. A idade de seus restos fósseis fez de Kryptodrakon o pterodactilóide mais basal e mais antigo conhecido até hoje.

Classificação
Abaixo, segue um cladograma pela análise filogenética de Pterodactyloidea por Longrich, Martill e  Andres 2018.

Pterossauros
Espécies fósseis descritas em 2014